Kohoutek ist der Name folgender Personen:

 Ctirad Kohoutek (1929–2011), tschechischer Komponist, Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Hans Kohoutek (1911–2013), deutscher Polizeioffizier
 Luboš Kohoutek (* 1935), tschechischer Astronom
 Stanislav Kohoutek (* 1983), tschechischer Badmintonspieler

Kohoutek steht für:
 (1850) Kohoutek, ein Asteroid
 C/1973 E1 (Kohoutek), ein langperiodischer Komet
 75D/Kohoutek, ein verlorener kurzperiodischer Komet
 76P/West-Kohoutek-Ikemura, ein Komet
 Kohoutek 4-55, ein planetarischer Nebel

Siehe auch:
 Kohout